Lyndonville (New York)
 Lyndonville (Vermont)

Homonymie de localités aux États-Unis